Osoby
 Antal Róka (1927, Kászonújfalu () – 1970, Siófok) – węgierski lekkoatleta, specjalista chodu sportowego
  (1903, [?] – 1925, Legnano) – węgierski piłkarz 
  (Károly Róka) (1912, [?] – 1999, [?]) – węgierski malarz 
  (Mária Róka) (* 1940, [?]) – węgierski kajakarz 

 Inne
 (2058) Róka – planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce